Onondaga peut faire référence en particulier à : 

La culture des Onondagas :
 Les Onondagas, un peuple amérindien,
 L'onondaga, leur langue, 
 Le village d'Onondaga, le village d'origine du peuple Onondaga et la capitale de la nation iroquoise

Diverses localités ou lieux du Canada ou des États-Unis :

Au Canada:
L'ancien comté d'Onondaga en Ontario
Aux États-Unis:
Onondaga (Michigan), une ville du Michigan
Onondaga (New York), une ville du comté d'Onondaga dans l'État de New York
Le comté d'Onondaga, un comté de l'État de New-York 
Le lac Onondaga un lac de l'État de New-York 
La réserve indienne d'Onondaga, une réserve indienne dans l'État de New-York 

Divers éléments naturels aux États-Unis : 
Onondaga (formation géologique), une formation géologique du nord de l'État de New-York et du sud de l'Ontario, Canada
Onondaga (parc provincial), un parc provincial situé à Leasburg, Missouri,
Les chutes Onondaga Falls, dans le parc provincial Ricketts Glen en Pennsylvanie

Des navires de l'US Navy ou de la marine royale canadienne : 
 Trois navires de l'United States Navy ayant porté le nom d',
 un sous-marin de la Marine royale canadienne 

Homonymie de toponyme